Laomédie peut signifier :
 Laomédie (Néréide) : en mythologie grecque, une des cinquante Néréides, selon Hésiode.
 Laomédie (lune) : en astronomie, un satellite naturel de la planète Neptune.